Angiola Maria Romanini (1926-2002) – storica dell'arte e accademica italiana
 Gaia Romanini, conosciuta anche come Gaia Rossetti Romanini (1923-1990) – costumista italiana
 Giovanni Romanini (1945-2020) – fumettista italiano 
 Giuseppe Romanini (1957) – politico italiano
 Roberto Romanini (1966) – ex canottiere italiano
 Samuele Romanini (1976) – bobbista italiano
 Umberto Romanini (1915–...) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista